La-La Land Records — американская звукозаписывающая компания, расположенная в городе Бербанк, штат Калифорния. La-La Land Records специализируется на саундтреках к кинофильмам и телевизионным сериалам. Компания была основана в октябре 2002 года Майклом Герхардом () и Мэттом Вербойсом (), которые являются её директорами.

Выпуски на CD

Будущие выпуски

Примечания

Ссылки 
 
 

Лейблы звукозаписи США